Il singolare del torneo di tennis Ethias Trophy 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Janko Tipsarević che ha battuto in finale Alex Bogdanović 6-4, 1-6, 6-2.

Teste di serie 

 Olivier Rochus (quarti di finale)
 Kristof Vliegen (secondo turno)
 Christophe Rochus (quarti di finale)
 Feliciano López (quarti di finale)

 Raemon Sluiter (secondo turno)
 Janko Tipsarević (Campione)
 Dick Norman (secondo turno)
 Gilles Müller (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ethias Trophy 2006